Mai 68 est une expression qui fait référence à :
 « Mai 68 », un ensemble de révoltes sociales survenues en France au printemps 1968 ;
 plus généralement, des mouvements sociaux de 1968 dans le monde ;
 Mai 1968 (Miró), une toile du peintre catalan Joan Miró.